Gènere Ribes, gènere d'arbusts dins de la família Grossulariaceae
 Toponímia:
 Ribes (Ardecha), municipi francès al departament de l'Ardecha
 Sant Pere de Ribes municipi a la comarca del Garraf
 Ribes de Freser, vila i municipi a la comarca del Ripollès al Pirineu oriental
 Les Ribes (Collmorter), costa de muntanya de Castell de Mur, Pallars Jussà
 Les Ribes (Hortoneda), partida rural de Conca de Dalt, Pallars Jussà
 Les Ribes (Mur), costa de muntanya de Castell de Mur, Pallars Jussà
 Les Ribes Roies, plana agrícola de Conca de Dalt, Pallars Jussà
 Llau de les Ribes, afluent del riu de Serradell que discorre íntegrament per Conca de Dalt, Pallars Jussà
 Muntanya de Can Ribes, serra de Sarrià de Ter a la comarca del Gironès
 Riera de Ribes, col·lector de diversos cursos d'aigua de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf
 Serra d'en Ribes, serra al municipi d'Abrera a la comarca del Baix Llobregat
 Turó de Can Ribes, muntanya de Granollers a la comarca del Vallès Oriental
 Font d'en Ribes, font a Collserola.
 Vall de Ribes, zona geogràfica i humana situada al terç nord-occidental del Ripollès, a l'entorn del riu Freser
 Edificis:
 Mas Ribes, diversos indrets
 Can Ribes (Bigues), masia de l'antiga parròquia rural de Sant Mateu de Montbui (Bigues i Riells, Vallès Oriental)
 Casa Ribes, edifici del barri del Cabanyal (València)
 Castell de Ribes 
 Estació de Ribes de Freser, intercanviador ferroviari a la població de Ribes de Freser, Ripollès
 Estació de Ribes-Vila, estació del tren Cremallera de Núria de FGC al nord-est del nucli urbà de Ribes de Freser
 Biografies:
Primer cognom:
 Demetri Ribes i Marco (València, 1877 - 1921) arquitecte valencià
 Carles Casals i Ribes (Barcelona, 1852 – Bonastre, 1908) organista, pianista, professor i compositor
Luna Ribes (Lausanne, 1994), dissenyadora de moda
Pere Ribes García (Pedreguer, 1985), jugador de pilota valenciana
Teresa Ribes i Utgé (Alcarràs), professora i política catalana
 Segon cognom:
 Joan de Queralt i de Ribes (Barcelona, ~1551 - ?, 1611), Baró de Puigverd, diputat de la Generalitat de Catalunya
 Joan Maurici de Ribes president de la Generalitat de Catalunya entre 1473 i 1476
 Joaquín García Ribes comerciant i polític valencià, militant del Partit d'Unió Republicana Autonomista
 Josefa Frau Ribes (Benissa, Marina Alta, 1950), advocada i política valenciana
 Miscel·lània:
 Arxiu Municipal de Sant Pere de Ribes
 Ball de Diables de Ribes